U 54 bezeichnet:
 SM U 54, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 54 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U54